Villagarzón kan syfta på:

Colombia 

 Villagarzón (kommun), Putumayo, 
 Villagarzón (ort), Putumayo,